Aba (Nigerija), grad u Nigeriji. 
 Aba (odjeća), vrsta ogrtača koji se nosi u arapskom svijetu.
 Aba (mađarsko pleme), srednjovjekovno ugarsko pleme.
 Aba (indijansko pleme), indijansko pleme.
 ABA liga, regionalna košarkaška liga Srednje Europe i Jugoistočne Europe.
 Vilmos Aba-Novák, mađarski slikar i grafičar.
 Aba Eban, izraelski političar.